USS Strong je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Strong (DD-467) 
 USS Strong (DD-758)

Strong